Postać:
 Giacomo Casanova – europejski awanturnik, podróżnik i literat

 Muzyka:
 Casanova – opera Ludomira Różyckiego
 Casanova – zespół grający muzykę disco polo od 1993

 Filmy:
 Casanova – film z 1976
 Casanova – film z 1987
 Casanova – film z 2005

 Multimedia:
 Casanova – gra komputerowa

 Miasta:
 Casanova – miejscowość we Francji